Броми́д о́лова:

 Бромид олова(II) SnBr2.
 Бромид олова(IV) SnBr4.

См. также 
 Дибромиддииодид олова(IV) SnI2Br2.
 Дихлориддибромид олова(IV) SnCl2Br2.
 Трихлоридбромид олова(IV) SnCl3Br.
 Хлоридтрибромид олова(IV) SnClBr3.

олово
Галогениды олова